Planície Bellingshausen
 Mar de Bellingshausen

Desambiguações de topônimos